Kelso pode se referir a:

Lugares

Estados Unidos
Kelso - cidade abandonada da Califórnia;
Kelso - cidade do estado de Washington.

Reino Unido
Kelso - burgo da Escócia.

Desambiguação